Еппесен () — датская фамилия. Известные носители:

 Еппесен, Кнуд (1892—1974) — датский композитор и музыковед.
 Еппесен, Кристиан (род. 1924) — датский археолог и историк архитектуры.

См. также 
 Jeppesen